Badr Shākir al-Sayyāb – poeta iracheno
 Parveen Shakir – poetessa pakistana
 Salam Shakir – calciatore iracheno